Strunz ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Strunz (* 1966), deutscher Journalist
 Emanuel Strunz (1911–2011), österreichischer Unternehmer
 Franz Strunz (1875–1953), österreichischer Wissenschaftshistoriker
 Friedrich Strunz (1680–1725), deutscher Philologe
 Georg Jakob Strunz (1781–1852), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Herbert Strunz (1961–2018), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Karl Hugo Strunz (1910–2006), deutscher Mineraloge
 Oliver Strunz (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Strunz (1881–1936), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Sandra Strunz (* 1968), deutsche Theaterregisseurin
 Thomas Strunz (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Strunz (* 1943), deutscher Arzt, Triathlet und Buchautor

Strunz steht für
 Wilhelm Strunz, deutsches Spielzeugunternehmen

Siehe auch:
 Systematik der Minerale nach Strunz